Промінська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Промінська сільська рада — Волинська область, Луцький район
 Промінська сільська рада — Дніпропетровська область, Криничанський район
 Промінська сільська рада — Дніпропетровська область, Солонянський район